Офан (; ):

  — французский морской министр второго правительства Лаваля (1942—1944).

Еврейский термин
 Офан () — в иудаизме название части утренней литургии (богослужения).
 Офан () — в еврейском языке «колесо».
 Тель-Офан — израильская сеть проката велосипедов.

Примечания